Соревнования по Гольфу на Маккабиаде 2013 прошли с 15 июля по 25 июля. Возрастная категория: юниоры, открытые соревнования, ветеераны 50+, ветераны 65+  
Было разыграно 12 комплектов наград. Соревнования прошли на стадионе для гольфа в городе Кейсария.

Участники соревнований 
В соревнованиях участвовали 239 спортсменов (46 израильских спортсменов, 4 австралийских и 2 американских участвовали вне конкурса) из 18 стран:
 (18),  (1),  (1),  (17),  (1),  (3),  (3),  (89),  (1),  (1),  (17),  (1),  (42),  (2),  (9),  (8),  (1),  (24).

Медали

Общий зачёт

Юниоры

Медали

Общий зачёт

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Командное первенство

Мужчины

Открытые соревнования

Медали

Общий зачёт

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Командное первенство

Мужчины

Женщины

Ветераны

Медали

Общий зачёт

Индивидуальное первенство

Мужчины 65+

Мужчины 50+

Женщины 50+

Командное первенство

Мужчины 50+

Женщины 50+

Примечания

Ссылки 
 Израильская федерация гольфа 

Гольф в Израиле
Маккабиада 2013